Devin (Italija), dio općine Devin-Nabrežina (Duino-Aurisina) u Tršćanskoj pokrajini u Italiji.
 Devín, gradska četvrt u Bratislavi u Slovačkoj.
 Devin (Bugarska), grad u Smoljanskoj oblasti u Bugarskoj.